Druon Antigone, géant du folklore
 Druon de Sebourg, saint de l'Église catholique, fêté le 16 avril.
 Jean Druon (?), documentariste français
 Loïc Druon (1973), footballeur français
 Maurice Druon (1918-2009), homme politique et écrivain français
 Étienne Druon illustrateur

Notes et références 

Homonymie de patronyme